Ask:
 Ask – pierwszy mężczyzna stworzony przez bogów w mitologii nordyckiej
 Ask – piosenka The Smiths
 Ask.com – wyszukiwarka internetowa wprowadzona w 1996 roku

Miejscowości w Norwegii:
 Ask – wieś gminna Gjerdrum, położona w okręgu Akershus
 Ask – wieś w gminie Askøy, w okręgu Hordaland
 Ask – wieś w gminie Ringerike, w okręgu Buskerud

Osoby:
 Morten Ask – norweski hokeista
 Beatrice Ask – szwedzka polityk

ASK:
 ASK (ang. Amplitude-Shift Keying) – kluczowanie amplitudy
 FK ASK – były łotewski klub piłkarski
 ASK Ryga (łot. Armijas Sporta Klubs Rīga) – łotewski klub koszykarski